Bucephalus (paard), het paard van Alexander de Grote
Bucephalus (geslacht), geslacht van platwormen